Saigusa kan som auktorsförkortning betyda:

 Masayuki Saigusa
 Toyohei Saigusa

Robotskapade auktorsförkortningar